Phú Thạnh (An Giang)
 Phú Thạnh (Đồng Nai)
 Phú Thạnh (Ho Chi Minhstad)
 Phú Thạnh (Tiền Giang)
 Phú Thạnh (Phú Yên)
 Phú Thạnh (Hậu Giang)
 Phú Thanh (Tân Phú)